Roberto Pérez – calciatore boliviano
 Roberto Pérez – giocatore di baseball portoricano
 Roberto Pérez – pallavolista portoricano